El sábado 3 de octubre de 1998 se celebraron elecciones federales en Australia, en las que se renovaron la Cámara de Representantes y parte del Senado.

Resultados 

Australia en 1998
1998
Australia